L'Âge de glace - Saison 5 (en ) est un concours télévisé de patinage artistique, produit par le patineur Ilia Averboukh et diffusé sur la Première Chaîne. D'une durée approximative de 2 heures 17 minutes, l'émission est diffusée tous les samedis à 18 heures 15, animée par les deux patineurs Irina Sloutskaïa et Aleksey Yagudin.

Principe 
Douze couples, formés chacun par un patineur ou une patineuse artistique professionnel, et une personnalité du monde du spectacle, des médias ou du sport, s'affrontent au cours de 17 émissions pour présenter la meilleure chorégraphie sur différents thèmes musicaux. Chaque équipe est présentée par l'un des deux entraîneurs de l'émission.

Après chaque prestation, chaque couple se voit attribuer deux notes, une note artistique et une note technique, par le jury composé de cinq personnes.

À partir de la septième étape, les deux équipes ayant exécuté les plus faibles prestations sont mises en balance pour la poursuite de la compétition. Ce sont alors les téléspectateurs qui votent pour le couple qu'ils souhaitent sauver, ce jusqu'à la onzième étape. C'est le cumul des points obtenus à partir de cette onzième étape qui permet de définir le vainqueur du concours.

Les neuf équipes restantes concourent alors jusqu'à la finale de l'émission, dix-septième et dernière étape qui se déroule le samedi .

Le jury 
Tatiana Tarassova, entraîneuse de patinage artistique de renommée mondiale, est la jurée principale, présente à toutes les émissions et dont l'appréciation importe le plus. Elle est secondée par l'humoriste Mikhaïl Galoustian, lui aussi présent à quasiment l'ensemble des émissions.

Les autres jurés interviennent ponctuellement, invités au cours des différents enregistrements.

Les entraîneurs 
Ilia Averboukh et Alexandre Jouline, anciens patineurs artistiques, sont les entraîneurs ou chorégraphes du programme. Ilia Averboukh en est également le producteur.

Chaque couple, d'une semaine à l'autre, prépare sa chorégraphie avec l'un ou l'autre entraîneur. Ceux-ci se répartissent équitablement les équipes de façon à présenter un nombre équivalent de chorégraphies.

Les émissions

Première étape 
L'émission est diffusée le . Le jury est composé de:
 Ekaterina Gordeeva, patineuse artistique
 Viatcheslav Fetissov, hockeyeur et ministre des Sports de la Russie
 Tatiana Tarassova, entraîneur de patinage artistique
 Adelina Sotnikova, patineuse artistique
 Mikhaïl Galoustian, humoriste

Pas de thème pour cette première émission.

Deuxième étape - Le tourne-disques 
L'émission est diffusée le . Le jury est composé de:
 Aliona Babenko, actrice
 Sergueï Lazarev, chanteur
 Tatiana Tarassova, entraîneur de patinage artistique
 Elena Malycheva, cardiologue et animatrice télé
 Guediminas Taranda, danseur du Bolchoï

Le thème de l'émission est : le tourne-disques, ou, le temps du vinyle.

Troisième étape - Légendes des musiques du monde 
L'émission est diffusée le . Le jury est composé de:
 Ekaterina Vilkova, actrice
 Timur Rodriguez, chanteur
 Tatiana Tarassova, entraîneur de patinage artistique
 Igor Bobrin, patineur
 Mikhaïl Galoustian, humoriste

Le thème de l'émission est : les légendes des musiques du monde

Quatrième étape - Musiques du cinéma du monde 
L'émission est diffusée le . Le jury est composé de:
 Ioulia Zimina, actrice
 Vladislav Tretiak, président de la fédération de Russie de hockey sur glace
 Tatiana Tarassova, entraîneur de patinage artistique
 Alexandre Revva, humoriste
 Guediminas Taranda, danseur du Bolchoï

Le thème de l'émission est : les musiques du cinéma du monde

Cinquième étape - Musique rock 
L'émission est diffusée le . Le jury est composé de :
 Anna Bolchova, actrice
 Aleksandr Olechko, acteur et animateur télé
 Tatiana Tarassova, entraîneur de patinage artistique
 Sergueï Makovetski, acteur
 Mikhaïl Galoustian, humoriste

Le thème de l'émission est : la musique rock

Sixième étape - Musiques de l'hémisphère sud 
L'émission est diffusée le . Le jury est composé de:
 Nonna Grichaïeva, actrice, animatrice télé et chanteuse
 Victor Goussev, présentateur télé
 Tatiana Tarassova, entraîneur de patinage artistique
 Anita Tsoï, chanteuse
 Mikhaïl Galoustian, humoriste

Le thème de l'émission est : les musiques de l'hémisphère sud

Septième étape - Cinéma russe 
L'émission est diffusée le . Le jury est composé de:
 Xenia Alfiorova, actrice
 Artiom Mikhalkov, acteur et réalisateur, fils de Nikita Mikhalkov
 Tatiana Tarassova, entraîneur de patinage artistique
 Natalia Bestemianova, patineuse artistique
 Mikhaïl Galoustian, humoriste

Le thème de l'émission est : le cinéma russe
 

 Couples mis en balance pour la suite de la compétition.

Huitième étape - Music-hall 
L'émission est diffusée le . Le jury est composé de:
 Larissa Gouzeïeva, actrice et animatrice télé
 Marat Bacharov, acteur
 Tatiana Tarassova, entraîneur de patinage artistique
 Karen Chakhnazarov, directeur des studios Mosfilm
 Mikhaïl Galoustian, humoriste

Le thème de l'émission est : le music-hall
 

 Couples mis en balance pour la suite de la compétition.
 Couple éliminé à la suite du vote des téléspectateurs.

Neuvième étape - Les Duos 
L'émission est diffusée le . Le jury est composé de:
 Anastasia Zavorotniouk, actrice et animatrice télé
 Oleg Vassiliev, patineur artistique
 Tatiana Tarassova, entraîneur de patinage artistique
 Maria Petrova, patineuse artistique
 Mikhaïl Galoustian, humoriste

Le thème de l'émission est : les duos
 

 Couples mis en balance pour la suite de la compétition.
 Couple éliminé à la suite du vote des téléspectateurs.

Dixième étape - Musiques d'Alexandra Pakhmoutova 
L'émission est diffusée le . Le jury est composé de:
 Valeria Lanskaïa, actrice et chanteuse
 Nikolaï Dobronravov, poète
 Alexandra Pakhmoutova, compositrice, artiste du peuple de l'URSS et lauréate du Prix d'État de l'URSS
 Tatiana Tarassova, entraîneur de patinage artistique
 Mikhaïl Galoustian, humoriste

Le thème de l'émission est : les musiques d'Alexandra Pakhmoutova
 

 Couples mis en balance pour la suite de la compétition.
 Couple éliminé à la suite du vote des téléspectateurs.

Onzième étape - Jazz, blues et rock'n'roll 
L'émission est diffusée le . Les compteurs sont remis à zéro. Les points comptabilisés pour déterminer les vainqueurs du concours débutent à ce stade. Le jury est composé de:
 Irina Medvedeva, actrice et chanteuse
 Sergueï Makovetski, acteur
 Tatiana Tarassova, entraîneur de patinage artistique
 Arina Charapova, présentatrice télé et journaliste
 Mikhaïl Galoustian, humoriste

Le thème de l'émission est : le jazz, blues et rock'n'roll
 

 Couple éliminé à la suite du vote des téléspectateurs.

Douzième étape - Les Reprises 
L'émission est diffusée le . Le jury est composé de:
 Natalia Podolskaya, chanteuse
 Kirill Naboutov, commentateur sportif, journaliste et présentateur télé
 Tatiana Tarassova, entraîneur de patinage artistique
 Guennadi Karponossov, patineur artistique
 Mikhaïl Galoustian, humoriste

Le thème de l'émission est : les reprises ou cover

Treizième étape - Compositions instrumentales 
L'émission est diffusée le . Le jury est composé de:
 Viktoria Issakova, actrice
 Sergueï Makovetski, acteur
 Tatiana Tarassova, entraîneur de patinage artistique
 Khibla Guerzmava, chanteuse d'opéra
 Mikhaïl Galoustian, humoriste

Le thème de l'émission est : les compositions instrumentales
 

(*) Bonus de 0.1 point.

Quatorzième étape - Musique contemporaine de Russie 
L'émission est diffusée le . Le jury est composé de:
 Yolka, chanteuse
 Ivan Ourgant, acteur et animateur de télévision
 Tatiana Tarassova, entraîneur de patinage artistique
 Igor Matvienko, producteur et compositeur
 Mikhaïl Galoustian, humoriste

Le thème de l'émission est : la musique contemporaine de Russie
 

(*) Bonus de 0.1 point.

Quinzième étape 
L'émission est diffusée le . Le jury est composé de:
 Maria Petrova, patineuse artistique
 Dmitri Dibrov, journaliste et animateur de télévision
 Tatiana Tarassova, entraîneur de patinage artistique
 Leonid Iarmolnik, acteur et producteur
 Mikhaïl Galoustian, humoriste

Les thèmes sont libres pour cette quinzième émission.
 

(*) Bonus de 0.1 point.

Seizième étape 
L'émission est diffusée le . Le jury est composé de:
 Svetlana Khorkina, gymnaste
 Valentin Ioudachkine, styliste
 Tatiana Tarassova, entraîneur de patinage artistique
 Ioulia Menchova, présentatrice de télévision
 Mikhaïl Galoustian, humoriste

Les thèmes sont libres pour cette seizième émission.
 

(*) Bonus de 0.1 point.

Dix-septième étape - Finale 
L'émission est diffusée le . Il n'y a pas de compétition pour cette finale et les concurrents proposent leurs propres chorégraphies et choix musicaux ou répètent une précédente prestation.

Remise des prix 
La remise des prix est organisée à la suite de la onzième prestation, présidée par Tatiana Tarassova, Ilia Averboukh et Alexandre Jouline. Les trois meilleures équipes reçoivent deux statuettes de la couleur de leur classement. La douzième prestation, celle des vainqueurs, clôt le show.

Podium final :

Notes et références 

Patinage artistique à la télévision
Émission de télévision produite en Russie
Émission de télévision de divertissement